Rumtreiber bezeichnet:
 ein abwertender Begriff für unangepasste Jugendliche, sowie für Nichtsesshafte  
 Walzsprache für einen Küfer
 Rumtreiber (Film) (Slacker), Independent-Film von Richard Linklater aus dem Jahr 1991
 Rumtreiber (Band), eine Mundart-Band aus der Aachener Region